Il singolare del torneo di tennis St. Louis WCT 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Sandy Mayer che ha battuto in finale Eddie Dibbs 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Vitas Gerulaitis (secondo turno)
 Eddie Dibbs (finale)
 Manuel Orantes (secondo turno)
 Dick Stockton (quarti di finale)

 Raúl Ramírez (primo turno)
 Ilie Năstase (secondo turno)
 Corrado Barazzutti (primo turno)
 Wojciech Fibak (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

St. Louis WCT 1978